Johan Månsson kan syfta på:

 Johan Månsson (Natt och Dag), född ca 1470, riddare och riksråd
 Johan Månsson (Ulfsparre af Broxvik), född ca 1580, rikstygmästare och ståthållare
 Johan Månsson, död 1659, kapten och ålderstyrman
 Johan Månsson (ishockeyspelare), född 1975